

Cinema 
 Transgression – film del 1917 diretto da Paul Scardon
 Transgression – film del 1931 diretto da Herbert Brenon
 Transgression – film del 2011 diretto da Enric Alberich

Musica 
 Transgression – album dei Fear Factory del 2005